90 bpm è un film del 2015 diretto da Salvo Campisano e Filippo Arlotta.

Trama

Produzione 
Le riprese sono iniziate il 18 novembre 2013 e terminate al 6 dicembre 2013. Il film ha avuto un budget di 105 000 euro.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film commedia drammatica